Антониюс Адрианюс Хенрикюс (Тон) Опринсен (; 25 ноября 1910, Тилбург — 14 января 1945, Вюгт) — нидерландский  футболист, игравший на позиции полузащитника, выступал за команды НОАД из Тилбурга и «».

В составе национальной сборной Нидерландов провёл один матч.

Спортивная карьера 
Опринсен воспитанник футбольного клуба НОАД из Тилбурга, он также играл за юношескую сборную Тилбурга. В 1928 году дебютировал в первой команде НОАД; первоначально он успешно играл на позиции нападающего, но постепенно перешёл в линию полузащиты. 

В марте 1931 года впервые был вызван в сборную Нидерландов, в качестве резервного игрока. Команда готовилась к товарищескому матчу с бельгийцами, однако Опринсен так и не принял участие в матче. Через три года вновь был призван в ряды сборной, но в матче против сборной Ирландии он вновь остался среди запасных. Спустя месяц всё же дебютировал за национальную команду, заменив в основе травмированного Вима Андерисена. Это произошло 10 мая 1934 года в товарищеском матче против сборной Франции. В конце мая 1934 года отправился в составе сборной на чемпионат мира, который проходил в Италии. Его команда выбыла уже на стадии первого раунда, проиграв Швейцарии, а сам полузащитник так и не сыграл на турнире. 

В сентябре 1936 года перешёл в клуб «» из одноимённого города.

Личная жизнь 
Тон родился в ноябре 1910 года в Тилбурге. Отец — Корнелис Йоханнес Опринсен, мать — Хенрика Доминика ван Бёрден. Он был младшим ребёнком в семье из одиннадцати детей.

Работал банковским служащем. Женился в возрасте двадцати семи лет — его супругой стала 21-летняя Петронелла Мария Терезия ван Хест, уроженка Тилбурга. Их брак был зарегистрирован 10 августа 1938 года в Амстердаме. У них было трое детей: сыновья Антониус Францискюс и Петер Леопольд, дочь Терезия.  

Опринсен умер в январе 1945 года в городе Вюгт в возрасте 34 лет, под немецкой оккупацией. Его супруга позже вышла замуж во второй раз.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК НОАД
Игроки ФК ХВВ Хелмонд